Unbroken kan syfta på:
 Unbroken (album) – sångerskan Demi Lovatos tredje studioalbum
 Unbroken (film) – en amerikansk krigsdramafilm om Louis Zamperini i regi av Angelina Jolie